Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх 2010, которые прошли с 13 по 26 февраля в Олимпийском парке Уистлера. Были разыграны 10 комплектов наград, по 5 у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете.

Норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален, выиграв серебро в индивидуальной гонке и золото в эстафете, довёл количество своих олимпийских наград за карьеру до 11 (6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). За всю историю зимних Олимпийских игр больше выиграл только лыжник Бьорн Дэли.

Медали 

(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Результаты 

2010 год в биатлоне
Кубок мира по биатлону 2009/2010